Cilly Aussem ha battuto in finale Betty Nuthall 8–6 6–1.

Teste di serie
 Cilly Aussem (campionessa)
 Simonne Mathieu (quarti di finale)
 Helen Jacobs (quarti di finale)
 Lilí de Álvarez (semifinali)
 Elizabeth Ryan (quarti di finale)
 Betty Nuthall (finalista)
 Hilde Krahwinkel (semifinali)
 Joan Ridley (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1931